Carlinhos ist der Spielername folgender Personen:

 Carlinhos (Fußballspieler, 1980) (Carlos Alberto de Almeida Junior; * 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Carlinhos (Fußballspieler, Juni 1994) (Carlos Vinícius Santos de Jesús; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Carlinhos (Fußballspieler, August 1994) (Carlos Antonio de Souza Júnior; * 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Luís Carlos Nunes da Silva (* 1937), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto de Almeida (* 1952), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Roberto de Sousa (* 1952), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Eduardo Duarte Ribeiro (* 1956), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Manuel Castelo Marques (* 1959), portugiesischer Fußballspieler
 Antônio Carlos Sebastião (* 1960), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Rainho Machado (Carlinhos Machado; * 1960), portugiesischer Fußballspieler
 Luiz Carlos Matos Gonzaga (* 1962), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Augusto Rodrigues (* 1974), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Roberto Corrêa (* 1977), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Ferreira (Carlinhos Paulista; * 1978), brasilianischer Fußballspieler
 José Carlos da Silva (Carlinhos Bala; * 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Francisco Carlos Freitas dos Santos (* 1980), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Henrique Carneiro Marinho (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Pereira Berto Júnior (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos César dos Santos Filho (Carlinhos Santos; * 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos César Matheus (* 1984), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Augusto Farias (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Emiliano Pereira (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Henrique de Oliveira (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Andrade Souza (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Emmanuel Campagnoli (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Ademir Santos Miranda (* 1989), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alberto Rogger Dias (* 1990), brasilianischer Fußballspieler